ZHA steht für:
 Zungen- und herzstücklose Anbindung einer Gleisabzweigung, siehe  Weiche (Bahn) #Zungen- und herzstücklose Anbindung (ZHA)
 Zhanjiang Airport (IATA-Code), Flughafen von Zhanjiang, Provinz Guangdong, China

zha steht für:
 Zhuang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektgruppe der Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung